Ganley ist der Familienname folgender Personen:

 Allan Ganley (1931–2008), britischer Jazz-Musiker
 Caroline Ganley (1879.1966), englische Parlamentsabgeordnete der Labour-Partei
 Declan Ganley (* 1968), britisch-irischer Geschäftsmann und Politaktivist
 Howden Ganley (* 1941), neuseeländischer Formel-1-Fahrer
 Len Ganley (1943–2011), nordirischer Snookerschiedsrichter